Öra är ett organ. Det kan också syfta på:

Sverige 

 Öra församling, Västra Götalands län, Herrljunga kommun, 
 Öra socken
Öra distrikt
 Öra landskommun

Åland 

 Öra, Hammarland, ö i Hammarland, på gränsen till Eckerö